Робин Джеймс Лейн Фокс (, род. 5 октября 1946) — британо-английский классицист,  античности. Известен своими работами об Александре Македонском. Также автор работ по садоводству.

Сын Джеймса Генри Лейн Фокса и Анны Ллойд.

Лейн Фокс учился в Итоне и оксфордском Магдален-колледже (магистр искусств). Ученик Джеффри де Сент-Круа. Член упомянутого Магдален-колледжа в 1970-3 гг.

В 1977—2012 годах член (затем эмерит; преемник своего учителя Сент-Круа) и тьютор античной истории оксфордского Нью-колледжа, в котором он также являлся главным садоводом. В 1990—2014 годах также оксфордский университетский преподаватель античной истории.

Лейн Фокс также является автором работ по садоводству, с 1970 года он ведёт соответствующую колонку в Financial Times. На основе своих избранных материалов оттуда он издал книгу «Thoughtful Gardening».

Член Королевского литературного общества.

Атеист.

В 1970-93 годах был женат на Луизе Каролине Мэри Фаррелл (разведены), в браке родились двое детей — 1973 г. р. и 1974 г. р.

Работы Лейна Фокса отмечены наградами; так, за биографию Александра Македонского он получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка.

Его книга «The Classical World» посвящена античной истории.

Последняя книга Лейна Фокса — 2015 года, посвящённая Аврелию Августину, удостоена премии Вольфсона по истории (2016). Её называют новой лучшей, после написанной П. Брауном.

Исторический консультант стоуновского фильма «Александр» (2004).

Книги 
 Alexander the Great (1973)
 Pagans and Christians (1986)
 The Unauthorised Version (1991) ISBN 0-670-82412-7
 The Classical World (2005)
 Travelling Heroes: Greeks and Their Myths in the Epic Age of Homer (London: Allen Lane, 2008)
 Thoughtful Gardening: Great Plants, Great Gardens, Great Gardeners (London: Particular Books, 2010)
 Augustine: Conversions and Confessions (London: Allen Lane, 2015)

Примечания

Ссылки 
 
 На сайте классического факультета Оксфорда
 На сайте изд-ва Penguin Books

Эллинисты
Антиковеды Великобритании
Выпускники Оксфордского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка
Биографы Александра Македонского